Wasserstraße steht für:

 Wasserstraße, eine schiffbare Wasserfläche
 Wasserstraße (Petershagen), ein Stadtteil der Stadt Petershagen in Nordrhein-Westfalen

Wasserstraße ist der Name mehrerer Straßen:
 Wasserstraße (Düsseldorf)
 Wasserstraße (Stralsund)
 Wasserstraße (Wismar)

Siehe auch:
 Wassergasse (Begriffsklärung)